Я́ков Анто́нов:
 Антонов, Яков Андреевич (1922—1980) — советский солдат Второй мировой войны, Герой Советского Союза.
 Антонов, Яков Иванович (1908—1942) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Антонов, Яков Петрович (1865—1917) — русский полковник, герой Первой мировой войны.